Sérgio Machado (cineasta)
 Sergio Machado (economista)
 Sérgio Machado (político)

Desambiguação